Васильчикова, Татьяна Васильевна:
 Васильчикова, Татьяна Васильевна (в замужестве Голицына; 1783—1841) — светлейшая княгиня, статс-дама.
 Васильчикова, Татьяна Васильевна (урождённая Пашкова; 1793—1875) — княгиня, статс-дама, писательница.